Akuem steht für:

 Akuem (Sudan), eine Stadt im Sudan
 Akuem (Phonetik), einen Begriff aus der Phonetik